Hausleiter ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Hausleiter (1883–1954), deutsche Schriftstellerin
 Leo Hausleiter (1889–1968), deutscher Journalist und Politiker